Lecce est un patronyme italien et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Stephen Lecce (né en 1986), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1945), joueur italo-canadien de soccer

Toponyme

Lecce, ville des Pouilles

Autres
(32945) Lecce, astéroïde de la ceinture principale
Comté de Lecce, comté normand en Italie

Homonymie de patronyme
Patronyme italien